Plusieurs personnes portent le nom d’Antonio Franco :
 Antonio Franco (1585-1626), évêque italien, bienheureux depuis 2013 ;
 Antonio Franco (1911-1996), footballeur espagnol ;
  (né en 1937), archevêque catholique italien.